Achmat Kadyrov – paramilitare e politico ceceno
 Ramzan Kadyrov – paramilitare e politico ceceno